Crazy Mama (film), een door Jonathan Demme geregisseerde film uit 1975, met onder anderen Cloris Leachman en Dennis Quaid
 Crazy Mama (J.J. Cale), een liedje van J.J. Cale, als single uitgebracht in 1972
 Crazy Mama (The Rolling Stones), een liedje van het Rolling Stones-album Black and Blue